

Osoby 

 Andreas Beyer (ur. 1957) – niemiecki historyk sztuki, profesor i wykładowca
 Ernestine Cobern Beyer (1893–1972) – poetka i śpiewaczka amerykańska
 Henryka Beyer z Minterów, (1782–1855) – polska malarka
 Karol Beyer (1818–1877) – polski fotograf, numizmatyk
 Maximilian Beyer (ur. 1993) – niemiecki kolarz torowy i szosowy, brązowy medalista mistrzostw świata i dwukrotny medalista mistrzostw Europy
 Sydonia Bayer (1903–1945) – pełniąca funkcję SS-Aufseherin i funkcjonariusz policji bezpieczeństwa, zbrodniarka wojenna
 Tadeusz Beyer (1906–1977) – chemik, specjalista w zakresie włókien chemicznych, krajoznawca, turysta górski
 Wilhelm Beyer (1813–1874) – inżynier, uczestnik powstania listopadowego

Zobacz też 

 (1611) Beyer – planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce
 Bayer (strona ujednoznaczniająca)